La detentrice del titolo Juliette Atkinson non ha partecipato a questa edizione del torneo.

Marion Jones ha battuto in finale Edith Banks 6-1, 6-1, 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1899